Флетчер-Вейн — английская фамилия.

 Флетчер-Вейн, Уильям, 1-й барон Инглвуд (1909—1989) — британский политик.
 Флетчер-Вейн, Ричард, 2-й барон Инглвуд (род. 1951) — британский политик.